Менделе́евские чте́ния:

 Менделеевские чтения — учреждённый в 1940 году Всесоюзным химическим обществом им. Д. И. Менделеева цикл научных докладов, проходящий в Санкт-Петербургском государственном университете.
 Менделеевские чтения — Тюменская региональная ежегодная научно-практическая конференция студентов, молодых учёных и аспирантов в Тобольской Государственной Социально-Педагогической Академии им. Д. И. Менделеева.